D1017 (Oise), een departementale weg in het Franse departement Oise
 D1017 (Somme), een departementale weg in het Franse departement Somme